Makoto Ueda (critique littéraire) (1931-), écrivain, critique littéraire, et journaliste américain ;
 Makoto Ueda (éditeur) (1935-), éditeur et critique japonais d'architecture ;
  (1979-), scénariste japonais.

Homonymie de personnes